Are We There Yet? steht für:

 Are We There Yet? (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (2010)
 Are We There Yet?, Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Sind wir schon da? (2005)